Adam Łomnicki – polski biolog ewolucyjny i ekolog
 Antoni Łomnicki – polski matematyk
 Beata Łomnicka – dziennikarka telewizyjna, scenarzystka
 Jacek Łomnicki – polski operator filmowy
 Jarosław Łomnicki – polski entomolog
 Jan Łomnicki – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Marian Łomnicki – polski geolog i zoolog
 Tadeusz Łomnicki – polski aktor, reżyser teatralny i pedagog